La carretera CC-1.1 es de titularidad de la Diputación Provincial de Cáceres. Su categoría es vecinal. Su denominación oficial es   CC-1.1  , de San Martín de Trevejo a   EX-205  .

Red de Carreteras de la Diputación de Cáceres